CIO může být:

 zkratka Czechoslovak Intelligence Office – Československý zpravodajský úřad
 francouzská zkratka pro Comité international olympique – Mezinárodní olympijský výbor
 americká zkratka pro Congress of Industrial Organisations – americký průmyslový odborový svaz
 zkratka Chief Information Officer – výkonný ředitel pro informační systémy

Externí odkazy